Zapasy na igrzyskach wojskowych w 2019 rozgrywane były między 20 a 24 października w Wuhan w Chinach, na terenie Wuhan Vocational College of Software and Engineering.

Harmonogram

Uczestnicy 
Do zawodów w zapasach zgłoszonych zostało 233 zawodników z 47 państw:

Rezultaty

Styl klasyczny

Styl wolny

Styl wolny – kobiety

Tabela medalowa

Łącznie medale w latach: 1995-2019

Zobacz też 
 światowe wojskowe igrzyska sportowe
 zapasy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2019 w zapasach
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019
Zapasy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Zapasy w Chinach